Riàbinki (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Riàbinki (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia